Lycée Stanislas, lycée privé parisien.
 Lycée Stanislas, établissement catholique d'enseignement privé à Cannes, plus connu sous le nom d'Institut Stanislas.
 Lycée Stanislas de Wissembourg (Bas-Rhin).
 Lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy.

Voir aussi 
 
 Lycée Saint-Stanislas (Nantes)
 

04